Mado peut faire référence à ;
 Mado, diminutif de Madeleine
 Mado Lamotte, drag queen, chroniqueuse et chanteuse montréalaise
 Mado Maurin, actrice française
 Mado Minty, actrice et danseuse française
 Mado Robin, cantatrice soprano française

Mado peut aussi être un :

Patronyme 
Michio Mado, poète japonais

Sigle 
 MADO, maladie à déclaration obligatoire.

Titre 
Mado, film de Claude Sautet

Toponyme 
Mado, commune du Burkina Faso